Il doppio femminile del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrici Chris Evert e Wendy Turnbull che hanno battuto in finale Pam Shriver e Elizabeth Smylie 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Pam Shriver /  Elizabeth Smylie (finale)
 Chris Evert /  Wendy Turnbull (Campionesse)

 Alycia Moulton /  Eva Pfaff (semifinali)
 Gigi Fernández /  Marcella Mesker (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 1985